Detta är en lista över de 327 kommunerna i departementet Loire i Frankrike.

Loire
Kommuner Loire